Floorballligaen 2000-2001 var den 10. sæson af den bedste danske herrerække i floorball, og blev styret af Dansk Floorball Union. Ligaen er opdelt i en øst og en vestrække. de 4 bedste hold fra øst og vest kvalificerer sig til slutspillet.

Efter et par sæsoner med 10 hold i både øst og vestrækken, forlod 3 hold rækken og kun Stenløse var nyt hold.

KH, Københavns FK og Dragør trak deres hold. For både KH og Købehanvs FK lukkede klubben.

Grundspil

Stilling vest

Kampe vest

Stilling øst

Kampe øst

Topscorer grundspil

Vest

Øst

Slutspil

Kvartfinaler

Semifinaler

Finale

Topscorer slutspil 

Floorball-Ligaen